Arauzo puede referirse a:

Arauzo, localidad del municipio de Nava de Sotrobal, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
Arauzo de Miel, municipio de la comarca de la Sierra de la Demanda (Burgos) de 420 habitantes.
Arauzo de Salce, municipio de la comarca de la Sierra de la Demanda (Burgos) de 90 habitantes.
Arauzo de Torre, municipio de la comarca de la Sierra de la Demanda (Burgos) de 116 habitantes.